Ammi broussonetii är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Ammi broussonetii ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
broussonetii